Kvindernes EHF Champions League 2015-16 var den 23. udgave af EHF Champions League, turneringen for de bedste af Europas håndboldklubber hos kvinderne. Den organiseredes af European Handball Federation. Turneringen blev spillet fra 12. september 2015 til 8. maj 2016.

Kvalificerede hold 
14 hold var direkte kvalificeret til gruppespillet.

Runde og lodtrækningsdage 
Alle lodtrækninger blev foretaget hos European Handball Federations hovedkontor i Østrigs hovedstad Wien.

Kvalifikationskampe 
Holdene blev delt op i to turneringer og spillede en semifinale og en eventuel finale, for at finde de to sidste deltagere. Kampene blev spillet den 12. og 13. september 2015.

Seedinger 
Seedningen blev annonceret den 23. juni 2015.

Kvalifikationsturnering 1

Kvalifikationsturnering 2

Gruppespil 
Lodtrækningen blev foretaget den 26. juni 2015.

De tre bedste hold fra hver gruppe gik videre til mellemrunden, mens det sidste hold forlod turneringen.

Seedninger

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Mellemrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Knock-Out

Kvartfinaler

Final 4

Semifinaler

Kamp om 3.-pladsen

Finale

Statistik

Topscorere

All-star hold 
Målmand:  Kari Aalvik Grimsbø, Györi ETO KC

Venstre fløj:  Anikó Kovacsics, Györi ETO KC

Venstre back:  Cristina Neagu,  Budućnost

Playmaker:  Nycke Groot, Györi ETO KC

Højre back:  Nora Mørk,  Larvik HK

Højre fløj:  Jovanka Radicević,  Budućnost

Stregspiller:  Heidi Løke, Györi ETO KC

Forsvarsspiller: Eduarda Amorim, Györi ETO KC

Unge spiller:  Luca Szekerczes,  FTC-Rail Cargo Hungaria

Træner:  Ambros Martin, Györi ETO KC

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Resultater fra kvalifikationen  
 Resultater fra gruppespillet  

Håndbold i 2015
Håndbold i 2016
Sæsoner i EHF Champions League